Мигулинское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнедонском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Мигулинская.

География 
Мигулинское сельское поселение располагается на территории правой стороны реки Дон, на юго-западе Верхнедонского района. Поселение находится по соседству с Солонцовским, Мещеряковским, Тубянским и Мешковским сельскими поселениями. Площадь Мигулинского сельского поселения составляет 101,65 квадратный метр.

В 15 километрах от административного центра поселения находится районный центр станицы Казанской. Поселение расположено на территории степных и лесостепных районов. Неподалёку от станицы Мигулинской — территория Белогородского урочища, которое представляет собой сложную дубраву и является природоохранной территорией. Среди достопримечательностей Мигулинского сельского поселения — Мигулинские пещеры.

История 
История Мигулинского сельского поселения берет своё начало с 1380 года — в документах сохранилось упоминание городка Мигулин. В 1744 году в станице Мигулинской было 85 дворов, из жителей 280 мужчин и 206 женщин. В 1777 году численность дворов увеличилась и была равна цифре 283. Проживали 1263 мужчины и 1103 женщины.
В XXI веке экономика Мигулинского сельского поселения развивается в направлении сельского хозяйства. На его территории работают фермерские и сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются производством технических и зерновых культур.
В административном центре поселения был установлен памятник полному кавалеру ордена Славы Ивану Кузнецову. Скульптура была создана заслуженным художником РФ Александром Аполлоновым.

Административное устройство 
В состав Мигулинского сельского поселения входят:
 станица Мигулинская,
 хутор Подгорский.
В 2004 г. упразднён посёлок Чиганакский.

Население

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Верхнедонского района